Smitsveen (Dwingelderveld), een pingoruïne in het Dwingelderveld
 Smitsveen (Soest), een woonwijk van Soest in de Nederlandse provincie Utrecht